Haaggraben ist ein Gewässername:

 Haaggraben oder Haggraben (Dellengraben), linker Oberlauf des Dellengrabens (zur Tauber) gegenüber Sachsenhausen, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
Haaggraben, Namensabschnitt in Rieneck des Fliesenbachs, rechter Zufluss der Sinn in Rieneck, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Haaggraben, Namensabschnitt im alten Befestigungsgraben von Langstadt des Länderbachs, rechter Oberlauf des Ohlebachs bis Sickenhofen, beide Orte zur Stadt Babenhausen, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen 
 Haaggraben (Selz), rechter Zufluss der Selz gegenüber Gau-Odernheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Haagbach
 Haggraben